Rosyjska Rapsodia – utwór fortepianowy Siergieja Rachmaninowa z 1891
 Russian Rhapsody – amerykański film propagandowy z 1944